Национальное собрание (Nemzetgyűlés) — парламент Венгрии, созывавшийся для определения формы правления. I Национальное собрание было избрано народом 25-26 ноября 1920 года, восстановило монархию в стране. II Национальное собрание было избрано народом 4 ноября 1945 года, 31 января 1946 года принял «Закон I» (I. törvény), отменивший монархию в стране и установивший парламентскую республику.

Примечания 

Бывшие законодательные органы